La Guerre des boutons (roman) - roman van Louis Pergaud uit 1912
 La Guerre des boutons (1962) - Franse film uit 1962 op basis van bovenstaand boek